

Agricoltura 
 Pascoli – distese erbose generalmente utilizzate nella pastorizia

Astronomia 
 24826 Pascoli – asteroide della fascia principale

Geografia 
 San Mauro Pascoli – comune dell'Emilia-Romagna
 Castelvecchio Pascoli – frazione del comune di Barga, in Toscana

Nautica 
 Pascoli – unità navale costruita a Palermo

Persone 
 Alessandro Pascoli (1669-1757) – scrittore, filosofo e medico italiano
 Claudio Pascoli (1947) – sassofonista italiano
 Erik Pascoli (1942-2013) – velista italiano
 Giovanni Pascoli (1855-1912) – poeta italiano
 Lione Pascoli (1674-1744) – scrittore e collezionista d'arte italiano
 Maria Pascoli (1865-1953) – scrittrice italiana, sorella di Giovanni Pascoli
 Marino Pascoli (1923-1948) – giornalista e partigiano italiano
 Mariù Pascoli (1935-2018) – nome d'arte di Maria Letizia Pascoli, attrice italiana
 Ruggero Pascoli (1815-1867) – amministratore italiano, padre di Giovanni Pascoli
 Pietro Pascoli (1896-1974) – politico e giornalista italiano
 Valentino Pascoli (1882-1976) – politico italiano

Pagine correlate 
 Pascolo (disambigua)

Altri progetti